Il singolare del torneo di tennis Brasil Open 1989, facente parte del WTA Tour 1989, ha avuto come vincitrice Federica Haumuller che ha battuto in finale Patricia Tarabini 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 Florencia Labat (primo turno)
 Patricia Tarabini (finale)
 Andrea Vieira (primo turno)
 Mercedes Paz (primo turno)

 Veronika Martinek (primo turno)
 Renata Baranski (semifinali)
 Petra Thoren (secondo turno)
 Gisele Miro (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Brasil Open 1989